Hypothecaire lening, een hypotheeklening of hypothecair krediet: een geldlening of krediet met een registergoed als onderpand
Recht van hypotheek, een zakelijk zekerheidsrecht

Zie ook

Hypotheeklening 
Lineaire lening
Annuïteitenhypotheek
Aflossingsvrije hypotheek
Spaarhypotheek
Beleggingshypotheek
Tophypotheek
Overbruggingshypotheek
Krediethypotheek
Halalhypotheek
Hypotheekrente
Hypotheekrenteaftrek (Nederland)
Hypotheekbank
Nationale Hypotheek Garantie

Recht van hypotheek 
Hypotheeknemer
Hypotheekakte
Kadaster
Hypotheekwet (België)